Eurylepta  — род морских плоских червей отряда поликладид класса ресничных червей или (по другой классификации) Rhabditophora.

Виды 
В роде Eurylepta 16 видов:
 Eurylepta alba
 Eurylepta aurantiaca
 Eurylepta baeckstroemi
 Eurylepta californica
 Eurylepta cornuta
 Eurylepta fulvolimbata
 Eurylepta herberti
 Eurylepta leoparda
 Eurylepta meridiana
 Eurylepta multicelis
 Eurylepta neptis
 Eurylepta pantherina
 Eurylepta piscatoria
 Eurylepta rugosa
 Eurylepta turma
 Eurylepta violacea

Примечания 

Поликлады